Wettig ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wettig (1826–1859), deutscher Komponist
 Ernst Wettig-Weissenborn (1868–1946), niederländischer Komponist
 Gerhard Wettig (* 1934), deutscher Historiker
 Hannah Wettig (* 1971), deutsche Publizistin
 Heinrich Wettig (* 1875, verstorben nach 1930), deutscher Maler
 Inge Wettig-Danielmeier (* 1936), deutsche Politikerin (SPD)
 Karl-Heinz Wettig (1927–2015), deutscher Fußballspieler
 Klaus Wettig (* 1940), deutscher Autor, Kulturmanager und ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments
 Patricia Wettig (* 1951), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Weddig